En el universo ficticio de Star Wars, Uthar Wynn fue el último gran maestro de la academia sith de Korriban, una de las últimas muestras de poder de los maltrechos sith tras las guerras mandalorianas y la guerras con Exar Kun. Revan, tras hacerse pasar como aprendiz sith, acabó con él y con Yuthura Ban que intento quitarle a su propio maestro el rango de gran maestro de Korriban en la tumba de Naga Sadow.

Personajes Jedi de Star Wars